Comitatul Hyde sau Hyde County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Hyde County, North Carolina 
 Hyde County, South Dakota